Kangaroo kan syfta på:

 det engelska ordet för känguru
 Kangaroo (pansarbandvagn) – en brittisk pansarbandvagn under andra världskriget
 Kangaroo (roman) – en roman av D.H. Lawrence
 Kangaroo Island, ö i South Australia, Australien